Schmidl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmidl (1802–1863), österreichischer Topograf, Geograph, Höhlenforscher und Schriftsteller
 Burkard Schmidl (* 1955), deutscher Komponist, Klangkünstler, Musikproduzent und Keyboarder

 Carlo Schmidl (1859–1943), österreichisch-italienischer Musikverleger, Musikwissenschaftler und Sammler
 Doris Schmidl (* 1969), österreichische Politikerin (ÖVP) 
 Edmund Schmidl (1859–1922), böhmischer Industrieller
 Eduard Adam Gorgonius Schmidl (1794−~1880), österreichischer Techniker
 Emil C. Schmidl (1856–1933), böhmischer Industrieller
 Erwin A. Schmidl (* 1956), österreichischer Militärhistoriker
 Felix Schmidl (* 1989), deutscher Handballtorwart
 Hedwig Schmidl (1889–1965), Wiener Bildhauerin, Keramikkünstlerin, Grafikerin und Zeichenlehrerin
 Johann Schmidl (1693–1762), böhmischer Jesuit
 Johann Schmidl (Geistlicher) (1902–1942), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Johannes Schmidl (* 1963), österreichischer Energieexperte, Physiker und freier Autor
 Josef Schmidl (1919–2006), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Schmidl-Haberleitner (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ludwig Schmidl (Forstmann) (1811–1882), böhmischer Forstmann
 Ludwig Schmidl (1863–1924), österreichischer Architekt
 Ludwig Schmidl (Flugzeugtechniker) (1875–1947), österreichischer Flugzeugtechniker
 Manuel Schmidl (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Marianne Schmidl (1890–1942), österreichische Ethnologin und Bibliothekarin
 Michael Schmidl (1779–1832), österreichischer Buchhändler, Verleger und Schriftsteller
 Peter Schmidl (* 1941), österreichischer Klarinettist
 Ulrich Schmidl (1510–1579), deutscher Landsknecht
 Wenzl Schmidl (1783–1857), böhmischer Fabrikant und Postmeister
 Wenzl Ludwig Schmidl (1811–1900), böhmischer Industrieller

Siehe auch:
 Schmiedl
 Schmidel
 Schmiedel
 Schmidle